Парья:

 Парья — этническая группа в Таджикистане и Узбекистане.
 Парья — язык этнической группы парья.

Реки
 Парья (приток Тол-Я) 
 Парья (приток Кёшки)

См. также 
 Pariah — компьютерная игра.